

Télévision 
 The City est une série télévisée diffusée entre 1995 et 1999.

Cinéma 
 The City of Terrible Night, un film muet sorti en 1915.
 The City, film muet réalisé par Roy William Neill, sorti en 1926

Musique 
 The City est un album du compositeur grec Vangelis sorti en 1990.
 The City Drive est un groupe de rock créé en 2004.
 The City est une chanson de l'artiste français Madeon sorti en 2012.
 The City Slickers est un groupe de musique américain.

Autres 

 The City and the City est un roman policier noir publié en 2009.
 The City est un jeu de société sous forme d'un jeu de cartes, créé par Tom Lehmann en 2011.